Лукьяновский сельский округ

Московская область 

 Лукьяновский сельский округ Серпуховского района (1994—2006)

Омская область 

 Лукьяновский сельский округ Одесского района